Alexandre Fadeïev (1901-1956), écrivain soviétique
 Alexandre Fadeïev (1964-), patineur artistique russe